Ermita ist ein
 Synonym für Eremitage, siehe Einsiedelei
 Ermita (Manila), Distrikt von Manila
 In Spanien steht Ermita für eine freistehende Kapelle mit einem geweihten Altar

Ermita ist der Name von:
 Eduardo Ermita (* 1935), philippinischer Politiker und General

Siehe auch
 Eremita
 Ermida